Де Сото има више значења:
 Округ Де Сото (Луизијана)
 Де Сото (Џорџија)
 Де Сото (Ајова)
 Де Сото (Висконсин)
 Де Сото (Илиноис)
 Де Сото (Канзас)
 Де Сото (Мисури)